Open de Suède Vårgårda – kolarski wyścig jednodniowy (tzw. „klasyk”) rozgrywany od 2006 roku w Gminie Vårgårda w Szwecji. Od początku istnienia zawody są częścią cyklu Pucharu Świata Kobiet w Kolarstwie Szosowym (obecnie UCI Women’s World Tour). Od 2008 roku wraz z wyścigiem indywidualnym odbywa się także drużynowa jazda na czas, która również zaliczana jest do cyklu UCI.

Lista zwycięzców

Wyścig ze startu wspólnego

Drużynowa jazda na czas

Linki zewnętrzne 
 World Cup Vargarda
 Cycling Archives
 Cycling Archives - TTT